During steht für:
 einen ehemaligen Ortsteil der Gemeinde Ruderting niederbayerischen Landkreis Passau

During ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz During (1910–1993), deutscher Bildhauer und Kunsthandwerker
 Jean During (* 1947), französischer Musikethnologe, Musiker und Iranist
 Michael During (1587–1618), Bürgermeister der Altstadt, Verordneter der Städte der Mittelmark
 Sjahin During (1972), türkisch-niederländischer Musiker